est un personnage de fiction de l’univers Saint Seiya. Chevalier d’or du Taureau, Rasgado apparait uniquement dans le manga Saint Seiya: The Lost Canvas. En tant que chevalier d'or du Taureau il est le gardien du deuxième temple du zodiaque, celui du Taureau. Comme tous les chevaliers d'or du taureau son nom devient Aldébaran qui est le nom de l'étoile principale de la constellation du taureau.
Dans le manga il est celui qui s'opposera au spectre Kagaho du Bénou ainsi qu'aux assassins envoyés par Pandore pour tuer le chevalier Tenma de Pégase.

Rappel : The Lost Canvas 

Attention ! Le personnage de Rasgado n’apparait que dans le Manga The Lost Canvas.

Ce manga, basé sur l’œuvre principale Saint Seiya créé par Masami Kuramada, nous raconte l’histoire de la dernière Guerre Sainte, qui eut lieu au , 247 ans avant la série originale.

Caractéristiques

Capacités 

Rasgado est l'un des chevaliers d'or les plus âgés de son ordre, l'un des plus expérimentés et l'un des plus puissants. Il est la quintessence de la force, de la puissance et le chevalier d'or doté de la plus grande vitesse. Cette force et cette vitesse sont à la base de ses techniques. Son attaque de la Corne du Taureau consiste à tenir une posture particulière, les bras croisés, et à relâcher toute l'énergie accumulée en projetant ses paumes en avant à une vitesse extraordinaire occasionnant d'inimaginables dégâts. Cette technique est tellement fulgurante et le mouvement effectué si rapide qu'il est imperceptible et ainsi les adversaires de Rasgado croient que ce dernier ne bouge pas lorsqu'il lance son attaque. Seul un ennemi atteignant une vitesse supérieure à celle du chevalier du Taureau, comme Kagaho,  peut voir ces mouvements et comprendre le fonctionnement de cette attaque.

Le modèle 

Le chevalier d'or du Taureau apparaît comme un modèle sur bien des points. Tout d'abord pour sa droiture d'esprit et son grand sens du devoir. En effet, une fois la guerre sainte commencée, il a délaissé son nom de Rasgado pour endosser celui d'Aldébaran en l'honneur de l'étoile la plus brillante de sa constellation protectrice. Ce geste témoigne de sa volonté sans faille de suivre sa voie et de se consacrer pleinement à son devoir de chevalier. Face à une telle détermination on peut comprendre que le doute et l'incertitude du chevalier de la Vierge Asmita apparaissent déplacés, aux yeux de Rasgado, et mal venus chez un chevalier dans un contexte de guerre sainte. Outre cet aspect là il fait montre aussi d'une grande générosité. Il recueille bon nombre d'orphelins abandonnés dont ses trois disciples Ténéo, Selinsa et Saro. De plus, il considère la vie et la protection des plus faibles comme la plus grande priorité. Le Taureau est également quelqu'un de humble qui sait admettre ses erreurs. Aldébaran reconnaît ainsi avoir mal jugé Asmita et souhaite rattraper cette injustice en allant dans sa demeure s'adresser à son armure. Il est fort et généreux autant qu'il est déterminé à remplir sa mission et à servir Athéna.

Le professeur 

Le chevalier d'or du Taureau  a beaucoup influencé d'autres personnages du manga. En premier lieu, sa conduite et sa manière de penser servent d'exemple à ses jeunes disciples qui aspirent à vivre selon les mêmes préceptes. La force doit être supplée par la bonté afin de protéger les plus faibles. Ainsi, son ancienneté et sa noblesse en font une source d'inspiration. En outre il est très indulgent envers ses disciples et leur dit que s'ils ont peur de mourir sur le champ de bataille il ne les force pas. Il leur explique que le principal n'est pas de devenir chevalier ni de combattre mais d'acquérir la force et la générosité pour protéger les plus faibles. Son enseignement est également admiré par ses confrères plus jeunes. Ainsi, le chevalier de bronze Tenma de Pégase et deux chevaliers d'or, celui du Lion Régulus et celui de la Balance Dohko, vivent et combattent selon ses principes de justice et de bonté. Mais la personne qui a sans doute été le plus touchée et changée par Rasgado est son adversaire le spectre Kagaho. Le chevalier du Taureau a manifesté toute sa bonté à l'égard de son ennemi. N'ayant perçu en lui aucun mal mais seulement de la violence et de l'hostilité, Rasgado, après l'avoir vaincu, le laissera partir. Une telle générosité ouvrira les yeux au jeune spectre. Rasgado est ainsi un excellent professeur dont les enseignements et le mode de vie font de nombreux adeptes.

Histoire

Une entrée fracassante 

La barrière qu'Athéna maintient autour du sanctuaire et qui empêche les spectres de revenir à la vie s'affaiblit. Les spectres vaincus par le chevalier des Poissons reviennent donc à la vie. Ils s'apprêtent à reprendre la route du sanctuaire pour tuer Athéna quand le chevalier du Taureau Aldébaran apparaît. Les spectres, au nombre de cinq, semblent sceptiques sur les chances du chevalier à pouvoir à lui seul les terrasser. Pour toute réponse Aldébaran croise ses bras. Prenant cette attitude pour un affront les spectres attaquent. Mais le chevalier ne faisait que prendre la posture nécessaire à l'exécution de son attaque. Il déclenche sa Corne du Taureau et souffle ses cinq adversaires d'un coup. Ceci fait il reprend son poste de garde aux abords du sanctuaire. Il évoque son regret de n'avoir jamais discuté avec le chevalier de la Vierge afin de mieux apprendre à le connaître. C'est alors qu'il sent la présence d'un cosmos hostile et agressif qui s'approche de la barrière.

Les bonnes manières 

Un spectre ailé nimbé de flammes atterrit avec violence devant Aldébaran. Il lui demande où se trouve Dohko de la Balance. Le chevalier d'or lui fait remarquer qu'il pose déjà des questions sans  s'être même présenté. Il ajoute qu'il va devoir lui enseigner les bonnes manières. Mais le spectre n'a pas l'intention de l'affronter et passe son chemin en l'envoyant au diable. Saisissant son ennemi par l'épaule, Aldébaran commence sa leçon de politesse en lui rappelant qu'en premier lieu il faut toujours s'incliner devant les gens. Illustrant immédiatement son propos il écrase le spectre contre le sol, causant un gros cratère. Dans un éclair de flammes l'ennemi s'arrache à l'emprise du Taureau et va se percher sur une falaise proche. Il se présente alors : Kagaho du Benou de l'étoile céleste de la violence.

Combattre pour cerner son ennemi 

Aldébaran prend alors la posture bras croisés qu'il avait déjà adopté devant ses autres adversaires, ce qui agace le spectre. Il lance alors son attaque de la Couronne Flamboyante. Une sphère de feu ardente chargée de flammes noires déferle sur le Taureau. Intensifiant son cosmos Aldébaran, tout en gardant la pose, dissipe aisément les flammes et contre attaque. Le spectre prend la Corne du Taureau de plein fouet et est écrasé contre la falaise. Kagaho fulmine. Aldébaran lui fait alors remarquer que ses flammes sont emplies de colère et d'hostilité et qu'elles réduisent tout ce qui l'entoure en cendres. Il dit ne pas comprendre la mentalité des spectres. Kagaho rétorque qu'il n'a rien à voir avec les autres, qu'il est à part. Aldébaran lui demande alors si sa raison de vivre est de tout incendier comme il le fait à l'instant. Il lui fait remarquer qu'en agissant de la sorte tout, que ce soit le mal ou le bien, est réduit en cendres, sans distinction. Kagaho lui révèle que pour lui la guerre, les spectres et les chevaliers ne le concernent pas. La seule chose qui lui importe c'est de protéger la personne qu'il a choisi de servir, Hadès. Il décoche alors un violent coup de poing au Taureau. Mais Aldébaran ne bronche pas et n'a même pas esquissé un mouvement pour éviter l'attaque. Il explique à son assaillant qu'il voulait juste vérifier quelque chose en encaissant le choc. Il a cerné sa nature. Il lui dit qu'il sent beaucoup de violence et d'hostilité en lui mais pas de mal.

Compréhension 

Il lance à nouveau la Corne du Taureau mais Kagaho, qui a déjà éprouvé cette attaque, l'évite. Il est parvenu à voir les mouvements extrêmement rapides qu'exécute son adversaire et à analyser sa technique. Le spectre attaque et prouve à Aldébaran que sa vitesse dépasse la sienne en lui décochant une série de coups de poing qui brise sa posture et brûle sa peau. Mais le Taureau se met à rire et lui dit que malgré les blessures, ses coups sont sans effets sur lui, car il leur manque de la force. Irrité Kagaho attaque de nouveau mais son adversaire encaisse une nouvelle fois sans broncher. Le spectre est stupéfié de voir que malgré ses coups le cosmos de son ennemi ne vacille pas. Aldébaran lui répète que ses attaques n'ont aucun effet sur lui. D'un mouvement du bras il stoppe l'assaut du spectre et dissipe les flammes. Il lui explique alors qu'il se combat davantage lui-même que ses ennemis car il est la victime de ses propres flammes qui finissent par tout brûler inconsidérément et l'isoler. Il ajoute que ses poings sont impuissants car ils n'ont aucun but, aucune cible, ils sont vides. Kagaho se rue sur lui mais Aldébaran esquive le coup, saisit une de ses ailes et l'envoie s'écraser violemment contre la roche. Il lui dit qu'il agit comme un enfant en colère.

La fin d'un combat titanesque 

Ivre de rage Kagaho déchaîne sur le Taureau son Ankh Sacrificielle. Une ankh enflammée immense apparaît, sur laquelle est cloué le chevalier par des pieux de feu de flammes. Le spectre lui apprend qu'il est maintenant dans l'incapacité totale de bouger et que le feu va le consumer. Soudain apparaît Dohko, le chevalier de la Balance, qui, voyant son ami mort, s'apprête à le venger. Mais à la grande surprise de tous Aldébaran n'est pas mort. Mieux, en embrasant son cosmos il réussit l'impossible, s'extraire de l'emprise de l'attaque. Grâce à sa puissante cosmo énergie il dissipe les flammes et reprend le combat sous les yeux de Kagaho frappé de stupeur. C'est à cet instant qu'arrivent ses trois jeunes disciples. Ils voient leur maître sévèrement brûlé et ayant perdu un œil. Inquiets ils lui demandent de vaincre. Aldébaran explique à son ennemi que c'est pour eux qu'il se relèvera toujours. Kagaho désireux d'en finir, déchaîne sa furie et lance trois Couronnes Flamboyantes. Un déluge de feu s'abat sur le chevalier. Impressionné par le pouvoir de son adversaire le Taureau décide d'en finir. Aldébaran utilise alors sa plus terrible technique, la Nova Titanesque. Il pousse son cosmos jusqu'à son paroxysme, frappe le sol de sa main et relâche une énergie extraordinaire qui détruit toute la zone dans une énorme explosion. L'attaque aurait suffi à tuer Kagaho mais Aldébaran a retenu son coup. Le spectre, gravement blessé, lui demande avec colère pourquoi il l'a épargné. Le chevalier répond que c'est parce qu'il n'y a aucun mal en lui, juste de la violence et de l'hostilité. Kagaho s'envole et Aldébaran tombe au sol en éclatant de rire.

Rapport 

De retour au sanctuaire Aldébaran se rend au palais du grand Pope pour faire son rapport. Ce dernier est surpris de voir qu'un combattant aussi puissant que lui puisse être si sévèrement blessé. C'est alors qu'apparaît le chevalier d'or du Sagittaire Sisyphe. Il fait remarquer à son homologue du Taureau qu'il a laissé s'échapper un des spectres. Il l'informe que la déesse Athéna est épuisée et que le maintien de la barrière l'oblige à pousser sa cosmo énergie jusqu'à son paroxysme. Alors que les deux chevaliers d'or discutent ils sentent la présence d'un cosmos sombre. La barrière de protection vole en éclats. Hadès apparaît alors et se pose sur l'horloge du sanctuaire.

L'attaque du sanctuaire 

Le face à face entre Athéna et son oncle est venu. D'un geste Hadès génère de nombreuses explosions dans le sanctuaire occasionnant de grands dégâts. Aldébaran, toujours en compagnie de Sisyphe, se précipite au temple d'Athéna. Mais le seigneur de l'autre monde, souhaitant que ses retrouvailles avec Athéna ne soit pas gâchées par ses chevaliers, immobilise tous les guerriers du sanctuaire avec son oppressant cosmos. Aldébaran est cloué au sol et assiste impuissant au face à face entre les deux dieux. Il assiste aussi à la tentative désespérée de Sisyphe de percer Hadès de sa flèche d'or. Mais le dieu retourne l'arme contre son propriétaire et le chevalier du Sagittaire s'effondre, la flèche fichée dans sa poitrine. C'est alors qu'apparaît Tenma, téléporté depuis Jamir. Aldébaran assiste alors à leur confrontation, à l'arrivée du grand Pope et à la téléportation du temple d'Athéna au-dessus de la tour où étaient scellés les esprits des spectres. Grâce à l'intervention du Pope Aldébaran peut à nouveau bouger. La commandante en chef des armées des Enfers Pandore arrive alors et souhaite ramener le seigneur Hadès à leur forteresse. Avant de partir le seigneur des ténèbres annonce à ses adversaires qu'il va plonger le monde dans l'obscurité grâce au Lost Canvas, une vaste peinture céleste qui pour chaque ange qu'elle comporte ôtera une vie terrestre. Tenma veut atteindre son ancien ami avant qu'il ne monte dans le carrosse et quitte les lieux. Mais Pandore fait appel au spectre Violate du Béhémoth de l'étoile céleste de la solitude qui était resté caché dans l'ombre. Le guerrier attaque Tenma mais c'est là qu'Aldébaran intervient. S'opposant au spectre il laisse le champ libre à Pégase pour poursuivre Hadès. Violate se réjouit de pouvoir éprouver la force du Taureau si réputée. Aldébaran reconnaît que la force du spectre lui fait honneur mais le chevalier d'or, plus puissant, parvient à maîtriser son adversaire. Mais le combat ne va pas plus loin car Violate rejoint le carrosse d'Hadès et disparaît.

Entretien avec Asmita 

Le lendemain en fin d'après midi, alors que les chevaliers se sont affairés toute la journée à déblayer le sanctuaire, Aldébaran se rend dans la maison de la Vierge. Face à l'armure d'or de la Vierge le chevalier du Taureau s'adresse à Asmita. Il vient lui offrir un breuvage mais reconnaît qu'il ne le connaissait pas assez bien pour savoir s'il aimait au moins l'alcool. Il lui dit que le rosaire qu'il a créé en sacrifiant sa vie et à présent entre les mains d'Athéna et du grand Pope qui sont en train de préparer la prochaine offensive. Il lui promet que tout sera fait afin que chaque perle du rosaire devienne une prison pour l'âme des spectres. Puis, s'excusant de l'avoir dérangé, Aldébaran se retire. Avant de quitter les lieux il se retourne une dernière fois vers l'armure d'Asmita et lui dit regretter de ne pas l'avoir vu combattre à leurs côtés.

Les assassins 

En sortant de la maison de la Vierge le chevalier d'or du Taureau remarque que de nombreuses chauves souris volent dans le crépuscule. Il se rend à son entraînement avec ses disciples. Il y trouve le chevalier de bronze de Pégase Tenma. Aldébaran accepte de s'entraîner avec lui afin qu'il s'endurcisse et que ses coups gagnent en puissance. Bientôt les deux combattants et les trois disciples s'endorment. C'est l'effet du Sonar de Cauchemar du spectre Wimber de la Chauve-souris de l'étoile terrestre du jugement. La nuit est tombée. Un second spectre apparaît alors sur le lieu d'entraînement, Cube du Dulahan de l'étoile terrestre de l'ombre. Ce sont les assassins envoyés par Pandore afin de tuer avec discrétion le chevalier Pégase. Cube s'approche de Tenma, endormi, et s'apprête à le supprimer quand une voix s'élève. C'est le chevalier du Taureau qui se tient debout. Le spectre du Dulahan, frappé de stupeur, ne comprend pas comment le chevalier a pu résister à l'attaque de son acolyte. Aldébaran lui répond qu'il ne l'entend pas car il s'est crevé les tympans afin de se soustraire aux effets du Sonar de Cauchemar.

Ultime Victoire 

Aldébaran lance son attaque de la Corne du Taureau qui frappe de plein fouet Cube et brise son surplis ainsi qu'une partie de son heaume. C'est alors que les chauves souris se rassemblent autour du chevalier d'or. Soudain Wimber frappe le Taureau sur le flanc. Voyant que son adversaire a perdu un œil lors de son dernier affrontement, le spectre en a profité pour le frapper dans son angle mort. Il lui annonce qu'il s'est crevé les tympans en vain car les ondes de sa technique atteignent directement le cerveau. Il ajoute que bientôt tout son corps sera paralysé. Les deux assassins frappent alors sans relâche le chevalier qui ne peut plus bouger. Les coups répétés rouvrent les plaies du combat contre Kagaho. Alors que les assaillants pensent la victoire proche Aldébaran, enflammant son cosmos, arrive à briser la paralysie de l'attaque de Wimber. Il saisit le spectre de la chauves souris et le plaque au sol, le brisant net. Face à la mort de son camarade Cube panique et lance son attaque le Messager de la Mort. Une jeune femme décapitée apparaît. Elle tient sa tête aux longs cheveux dans ses bras. La tête se met à chanter. Cube explique au chevalier qu'il s'agit d'un chant de mort qui va s'infiltrer par tous les pores de sa peau et arrêter son cœur. Après quelques instants le Taureau est toujours debout mais immobile et inerte. Le spectre du Dulahan, rassuré, retourne vers le chevalier Pégase pour accomplir sa mission. Aldébaran, aux portes de la mort, pense à ses disciples, ses camarades et Athéna. Il se dit qu'il n'a pas le droit d'abandonner et que Tenma est trop important pour le laisser mourir. Alors que son cœur s'est arrêté, il embrase son cosmos, et arrive par miracle, sous les yeux médusés de Cube, à déclencher la Nova Titanesque. Le spectre est anéanti par l'explosion. Les dernières pensées d'Aldébaran sont pour exhorter ses amis à continuer de vivre et à être fort, de vivre avec force.

Mourir debout 

Une fois le souffle de l'explosion dissipé le silence revient. Parmi les débris apparaît Zélos du Crapaud de l'étoile terrestre de l'étrangeté. Il est le troisième assassin de Pandore et se dirige vers Tenma. Il tombe sur le chevalier du Taureau mort debout et qui lui barre la route de son corps. Face à la dépouille du Taureau Zélos tente vainement de le faire tomber. C'est alors qu'intervient Kagaho du Bénou qui d'un jet de flammes noires jette le spectre à terre. Il désapprouve vivement un tel comportement et terrasse le lâche. Au réveil de Tenma, Aldébaran repose sur le sol. Le spectre lui explique qu'il a eu beaucoup de mal à l'allonger. Il ajoute qu'il n'est pas le meurtrier du Taureau et que ce dernier est mort pour le protéger des assassins envoyés par Pandore. Puis Kagaho s'en va sans tuer Tenma. C'est sa manière de payer sa dette envers le chevalier d'or du Taureau. Ainsi, Aldébaran aura sauvé à deux reprises le chevalier de Pégase. Au réveil des disciples tous pleurent la mort du valeureux guerrier et l'enterrent au sein du sanctuaire. Dohko viendra converser avec lui face à sa tombe.

Conclusion 

Ainsi, le chevalier d'or du Taureau apparaît comme un personnage à la fois très noble et extrêmement puissant. Il prouve aussi sa détermination et sa force lorsqu'il parvient à terrasser le dernier assassin alors que son cœur a cessé de battre. Aldébaran est également un être si empreint de justice et de bonté qu'il préfère encaisser les coups de Kagaho afin de mieux le cerner et de lui administrer le châtiment le plus juste, plutôt que de le terrasser sans chercher à le comprendre. Son cosmos est d'une telle puissance qu'à maintes reprises il parvient à dissiper les effets de diverses attaques.

Armure 

L’armure du Taureau représente la constellation du Taureau qui fait référence au Taureau crétois de la mythologie Grecque.

Techniques 

 Corne du Taureau (Great Horn)
 Nova titanesque (Titan's Nova)

Temple 
Rasgado garde le Temple du Taureau Doré (Kingyuukyuu dans la version originale, maison du Taureau en version française).

Notes 

Chevaliers d'Or

pt:Anexo:Lista de Cavaleiros de Atena#Cavaleiros de Ouro